Postoje dvojica značajnih hrvatskih političara imenom Andrija Hebrang, otac i sin.

 Andrija Hebrang, (1899. – 1949.) hrvatski komunist, vođa NOP-a u Hrvatskoj i tajnik Centralnog komiteta SKH.
 dr.sc. Andrija Hebrang, (1946.) hrvatski političar, ministar zdravstva i obrane, istaknuti član HDZ-a.